Эрик Арнольдо Скотт Бернард (; 21 мая 1981, Лимон) — коста-риканский футболист, игравший на позиции нападающего. Выступал за сборную Коста-Рики.

Клубная карьера 
Воспитанник клуба «Алахуэленсе». В 2001 году начал играть за основную команду своего клуба и за четыре следующих сезона стал трёхкратным чемпионом Коста-Рики. В сезоне 2001/02 забил 13 голов в чемпионате, а в сезоне 2002/03 — 20 голов, забил несколько важных голов в ворота американских и мексиканских команд в матчах Лиги чемпионов КОНКАКАФ.

В 2004 году выступал в MLS за «Коламбус Крю», сыграл шесть матчей и покинул команду в ходе сезона, из-за того, что ему давали мало игрового времени. В 2005 году на драфте расширения футболиста выбрал клуб «Реал Солт Лейк», однако игрок больше не вернулся в США.

Вернувшись в «Алахуэленсе», не смог сразу выйти на свой прежний уровень и был игроком ротации. В 2007 году отдан в аренду в гондурасский «Марафон», в весеннем сезоне 2007 года стал вице-чемпионом Гондураса и забил 6 голов, а в осеннем сезоне — стал чемпионом и забил один гол (по другим данным, ни одного гола в 16 матчах).

В январе 2008 года перешёл в китайский «Шанхай Шэньхуа» вместе с гондурасским футболистом , ранее также игравшим за «Алахуэленсе» и «Марафон». В чемпионате Китая провёл 26 игр, забил 5 голов и стал вице-чемпионом.

В 2009 году вернулся в «Марафон», с которым снова выиграл чемпионский титул. В начале 2010 годах вернулся в «Алахуэленсе», где провёл полгода, однако затем клуб отказался продлевать контракт. Летом 2010 года перешёл в сальвадорский «Луис Анхель Фирпо». В 2011 году успешно провёл половину сезона в «Сан-Карлосе», забив 9 голов, после чего перешёл в «Депортиво Саприсса», но в команде не закрепился.

С 2012 года выступал на родине за клубы, не боровшиеся за высокие места. Был лидером атаки своих клубов, неоднократно входил в число лучших бомбардиров. В летнем чемпионате 2017 года стал лучшим бомбардиром с 22 голами, а всего за сезон забил 30 голов. Осенью 2017 года играл за середняка чемпионата Гватемалы «Комуникасьонес», в 2018 году снова вернулся в Коста-Рику.

Всего в чемпионатах Коста-Рики забил более 140 голов, по состоянию на 2017 год входит в десятку лучших бомбардиров за всю историю. Вошёл в топ-10 списка бомбардиров 19 февраля 2017 года, забив четыре гола в ворота «Белена» и обойдя  (132).

Карьера в сборной 
Выступал за молодёжную сборную Коста-Рики на молодёжном чемпионате мира 2001 года (сыграл 4 матча и забил 2 гола) и за олимпийскую сборную на Олимпиаде-2004 (4 матча).

В национальной сборной дебютировал 16 октября 2002 года в товарищеском матче против Эквадора. Первый гол забил 11 февраля 2003 года в ворота сборной Никарагуа.

Принимал участие в Кубках наций Центральной Америки 2003 и 2005 годов, в обоих турнирах стал победителем. Участвовал в Золотом кубке КОНКАКАФ 2003 года, на этом турнире забил два гола и стал полуфиналистом.

Всего в 2002—2012 годах сыграл 28 матчей за сборную и забил 7 голов.

Достижения 
 Чемпион Коста-Рики: 2000/01, 2001/02, 2002/03, 2004/05
 Чемпион Гондураса: 2007/08, 2008/09
 Победитель Кубка наций Центральной Америки: 2003, 2005

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 

Футболисты Коста-Рики
Игроки сборной Коста-Рики по футболу
Игроки олимпийской сборной Коста-Рики по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Игроки ФК «Алахуэленсе»
Игроки ФК «Коламбус Крю»
Игроки ФК «Марафон»
Игроки ФК «Шанхай Шеньхуа»
Игроки ФК «Луис Анхель Фирпо»
Игроки ФК «Сан-Карлос»
Игроки ФК «Депортиво Саприсса»
Игроки ФК «Сантос де Гуапилес»
Игроки ФК «Уругвай де Коронадо»
Игроки ФК «Картахинес»
Игроки ФК «Лимон»
Игроки ФК «Мунисипаль Перес-Селедон»
Игроки ФК «Комуникасьонес»
Игроки ФК «Мунисипаль Либерия»